Burke Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burke Mountain (Arizona)	
 Burke Mountain (North Carolina)	
 Burke Mountain (Vermont), Teil der Green Mountains, beheimatet die Burke Mountain Ski Area